DeWitt megye (Illinois)
DeWitt megye (Texas)